Quagliotti steht für:

 Auto-Garage Quagliotti, ein italienischer Hersteller von Motorrädern und Automobilen

Quagliotti ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Quagliotti (1938–2019), italienischer Diplomat
 Matías Quagliotti (* 1985), uruguayischer Fußballspieler